Associazione Italiana Dottori Commercialisti -associazione sindacale e di categoria
 Aerospace Industrial Development Corporation – azienda aerospaziale statale taiwanese
 Asociacíon International del Daňo Corporal – confederazione internazionale di associazioni medico legali
 Automatic Identification and Data Capture – sistema di riconoscimento biometrico